Autostrada A6a
 Autostrada A6b